«Неистовый, яростный, бешеный…» — российский фильм, снятый по заказу Правительства Москвы, производство компании «Шар».

Сюжет 
Во время Второй мировой войны, скрытые соперники СССР и Америка, вынуждены были объединиться и создать коалицию для борьбы против стран нацистского блока. В результате, русские и американцы провели не одну блестящую совместную операцию, в числе которых была и «Frantic», что в переводе с английского означает неистовый, яростный.
Сюжет картины выстраивается на молодых героях, участниках этих военных событий, которым несмотря ни на что, свойственны душевные порывы, искренняя дружба и безудержная любовь.

В главных ролях 

 Кирилл Запорожский — Бобров
 Дарья Лузина — Оля
 Сергей Ларин — Арнольд Киршбладт
 Александр Лучинин — Джордж Платонов
 Ксения Иванова — Нина
 Михаил Калиничев — Валентин Платонов

В ролях 
 Ирина Галибина — Крамская
 Андрей Арзяев — Салюк, капитан
 Юрий Шлыков — Перминов, генерал
 Сергей Тезов — Томпсон
 Ольга Хохлова — мать Константина Боброва
 Геннадий Козлов — Гарриман
 Иван Ахади — Иосиф Сталин
 Александр Миронов — Абакумов
 Антон Никушин — Поскребышев
 Александр Загрудный — Дин
  Владимир Истомин — Геринг
 Пётр Черняев — генерал СМЕРШ
 Виктор Хатеновский — майор СМЕРШ
 Михаил Котелов — капитан СМЕРШ
 Николай Молочков — сотрудник СМЕРШ
 Николай Точилин -— Эйкер
 Юрий Горин -— дед Оли
 Виктор Конашенков -— командующий фронтом
 Антонина Назарова -— Катя
 Марина Куделинская -— соседка Оли
 Виктор Хоркин -— сосед Оли
 Алена Галлиардт -— регистраторша ЗАГСа
 Никита Алферов -— адъютант Перминова
 Евгений Рубин -— первый немецкий летчик
 Сергей Носатов -— второй немецкий летчик
 Герман Беляев -— начальник лагеря
 Дмитрий Архангельский -— генерал
 Юрий Коноплянников -— полковник
 Михаил Колядин -— лейтенант
 Юрий Вишневский -— британский генерал
 Виктор Довженко -— начальник техотдела
 Александр Лукаш -— главврач
 Михаил Бобров -— врач
 Валерия Майорова -— медсестра
 Александр Вершинин -— член военного совета
 Андрей Цыбренок -— первый военный
 Алексей Гнилицкий -— второй военный
 Андрей Рудь -— третий военный
 Денис Ярыгин -— первый дежурный офицер
 Илья Жданников -— второй дежурный офицер
 Женя Тополь -— певица в ресторане
 Константин Мельников — раненый

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Рустам Ибрагимбеков
 Режиссёр: Михаил Мамедов
 Оператор: Алексей Колузов
 Художник: Сергей Жакулин
 Композитор: Илья Духовный
 Исполнительный продюсер: Игорь Ренард-Кио
 Генеральные продюсеры: Наталья Парамонова, Юрий Мацюк
 Монтажер: Сергей Лобеев

Интересные факты 

 Рабочее название фильма было «Хмурое небо».

Ссылки 
 информация о фильме на сайте RusKino.ru
 информация о фильме на сайте Kinomania.ru
 информация о фильме на сайте Afisha.mail.ru
 информация о фильме на сайте СТАРТФИЛЬМ
 информация о фильме на сайте КИНОПАРК
 фильм в энциклопедии кино RuData.ru
 Любовь под хмурым небом, статья о фильме в Литературной газете Владимир СУХОМЛИНОВ, опубликовано 23 ноября 2011
 Чтобы сложился пазл, Литературная газета , № 43 2011, автор Владимир СУХОМЛИНОВ

Исторические фильмы России
Фильмы-драмы России
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы России 2011 года